Leist kan syfta på:
 Burkard Wilhelm Leist (1819–1906), en tysk rättshistoriker
 Leist (bergstopp i Schweiz, Sankt Gallen)